Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint indításos versenyszámát február 11-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet az Egyesített Csapat versenyzője, Anfisza Rezcova nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bereczki Brigitta a 61., Czifra Katalin a 65., Holéczy Beatrix a 66., Bozsik Anna a 67. helyen végzett.

Először rendeztek női biatlonversenyszámot a téli olimpia történetében.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

N07